Die Abkürzung LPEC steht für:
 Linear Predictive Echo Cancelling
 Long-term Predicted Excitation Coding, ein Dateiformat
 LCV Platform Engineering Corporation, ein Joint Venture von Isuzu und General Motors
 Lost Planet: Extreme Condition, ein Videospiel

Abkürzung